Brahman peut désigner :
 Brahman, le Soi suprême de l'hindouisme,
 Brahman, une localité en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
 Brahman, un groupe de rock japonais,
Brahmane peut désigner :
 Brahmane, un membre d'une des quatre castes indiennes,
 Brahmane, une race de vache,